Rhodolith steht für:
 Rhodolith, Edelstein der Granatgruppe, siehe Almandin #Varietäten und Modifikationen
 Rhodolith (auch Rhodoid), von Rotalgen gebildetes Onkoid, siehe Rhodolithenkalk

Siehe auch:
 Erythrin (auch Rhodoit)
 Rhodonit
 Rhodochrosit